Хофт (Хоофт, ’т Хофт; ) — нидерландская фамилия.
 Хофт, Герард (род. 1946) — нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии
 Т’Хоофт, Йоти (1956—1977) — бельгийский фламандский поэт.
 Хофт, Корнелис (1547—1627) — голландский государственный деятель.
 Хофт, Питер Корнелисзон (1581—1647) — нидерландский поэт, драматург, один из наиболее типичных представителей литературного Ренессанса.